Kecamatan Cisarua kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cisarua (distrikt i Indonesien, lat -6,80, long 107,54), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cisarua (distrikt i Indonesien, lat -6,70, long 106,95), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar